— глава одной из младших ветвей японского императорского дома, генерал-маршал японской армии. Дядя императрицы  Кодзюн, единственный член императорской семьи, арестованный за военные преступления.

Биография 

Родился 9 марта 1874 в семье принца Куни-но-мия Асахико и фрейлины Мицуэ Харады.

2 декабря 1885 года стал 3-м главой ветви Насимото-но-мия.

В 1899 году стал вторым лейтенантом 39-го пехотного полка. В 1904 году стал капитаном, в 1906 — майором, в 1908 — подполковником, в 1910 — полковником.

В августе 1917 года получил чин генерал-лейтенанта и был назначен командующим 16-й дивизии японской императорской армии. С 1919 года — член Генерального штаба. 8 августа 1932 года стал маршалом японской армии. В году 1944 ушёл в отставку.

2 декабря 1945 был арестован по приказу генерала Макартура. 13 апреля 1946 года — освобождён. 14 октября 1947 года был лишён титулов и перестал быть членом императорской семьи.

2 января 1951 умер от сердечного приступа.

Семья 
28 ноября 1900 года женился на Ицуко (1882—1976), 2-й дочери маркиза (косяку) Набэсимы Наохиро, бывшего посла в Италии и (ещё ранее) бывшего последнего даймё княжества Сага. Её сестра в 1928 году стала тёщей принца Титибу-но-мия.

У них было 2 дочери:
 ; в 1920 году вышла замуж за :en:Crown Prince Euimin — единокровного брата и наследника последнего корейского монарха Сунджона;
 ; в 1926 году вышла замуж за графа Хирохаси Тадамицу.

28 апреля 1966 года бывшая принцесса Ицуко усыновила , который унаследовал фамилию Насимото. Он был младшим сыном бывшего принца Куни-но-мия Таки (единокровного брата Морисамы), но ещё в 1943 году отказался от титула члена императорской семьи и стал именоваться граф Тацута Норихико. У него — трое детей, носивших/носящих фамилию Тацута.

Награды 
  Орден Золотого коршуна;
  Орден Восходящего солнца
  Высший орден Хризантемы

Литература 
 Dupuy, Trevor N. Encyclopedia of Military Biography. — I B Tauris & Co Ltd., 1992. — ISBN 1-85043-569-3
 Jansen, Marius B. The Making of Modern Japan. — Belknap Press, 2000. — ISBN 9780674003347; OCLC 44090600
 Lebra, Sugiyama Takie. Above the Clouds: Status Culture of the Modern Japanese Nobility. — University of California Press, 1995. — ISBN 0-520-07602-8
 Minear, Richard. Victors' Justice: The Tokyo War Crimes Trial. — University of Michigan, 2001. — ISBN 1-929280-06-8

Моримаса
Маршалы армии (Япония)
Участники Русско-японской войны (Япония)
Военачальники Второй мировой войны
Выпускники Сен-Сира